Папушо́й — фамилия и посад.

Персоналии 
 Папушой, Мирча (род. 2001) — музыкальный продюсер, более известный под псевдонимом Aarne.

Топоним 
  — посад (село) в пригороде Белгород-Днестровский.